Орден Социальных заслуг — название государственных наград ряда стран:

 Орден Социальных заслуг — награда Франции
 Орден Социальных заслуг — награда Дагомеи / Бенина